Ağbulaq – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Ağbulaq – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Ağbulaq – centro abitato del distretto di Şahbuz, in Azerbaigian
 Ağbulaq – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Ağbulaq – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian
 Ağbulaq – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian